Neomicrorbis knobi är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Neomicrorbis knobi ingår i släktet Neomicrorbis och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
knobi